Филип Филипов може да се отнася за някой от следните българи.
 Филип Филипов (1908 – 1987), лекар
 Филип Филипов (1914 – 1983), режисьор
 Филип Филипов (р. 1921), шахматист
 Филип Филипов (р. 1942), учен, член-кореспондент на БАН (2008)
 Филип Филипов (р. 1971) футболист
 Филип Филипов (р. 1988) футболист